{{Фильм
 |РусНаз      = 
 |ОригНаз     = Camp Cuddly Pines Powertool Massacre
 |Изображение = Ccppowertool.jpg
 |Жанр        = порнофильм
 |Режиссёр    = Джонатан Морган
 |Продюсер    = 
 |Сценарист   = Сторми ДэниелсДжонатан МорганТимои Беннет
 |В главных ролях      = Джессика ДрейкСторми Дэниелс
 |Оператор    = 
 |Компания    = Wicked Pictures
 |Бюджет      = 
 |Сборы       = 
}}
Camp Cuddly Pines Powertool Massacre — американский порнографический комедийный фильм ужасов режиссёра Джонатана Моргана. Фильм был выпущен 14 сентября 2005 года студией Wicked Pictures, став первым в истории порнографическим фильмом, выпущенным в формате HD DVDAdult Video News: «Industry Gears Up for AVN Adult Entertainment Expo. » David Sullivan and Thomas J. Stanton. 7 January 2007. URL accessed 15 January 2006..

 Сюжет 
Фильм стал пародией на фильмы ужасов своего времени, а его сюжет основан на фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Пятница, 13-е». Главные героини ленты Кристен (Сторми) и Меган (Джессика Дрейк) — студентки, которые едут на концерт. Однако по пути они на машине сбивают бездомного, после чего их и их друзей начинают систематически убиватьCamp Cuddly Pines Official Site  — «About.» URL accessed 15 January 2007..

 В ролях 

 Награды и номинации 

 Примечания 

 Ссылки 
 Camp Cuddly Pines Power Tool Massacre на IAFD
 Camp Cuddly Pines Power Tool Massacre'' на сайте Adult Film Database

Фильмы США 2005 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-слэшеры
Кинопародии США
Порнографические фильмы США
Фильмы на английском языке
Порнографические фильмы 2000-х годов